Il doppio del Brasil Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

František Čermák e Leoš Friedl erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Gustavo Kuerten e André Sá.

Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner hanno vinto in finale 6–1, 4–6, 10–3, contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Teste di serie

  František Čermák /  Leoš Friedl (quarti)
  Martín García /  Sebastián Prieto (semifinali)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Brasil Open 2006
ATP Tour 2006